Sveti Andrija (Elafit eilanden), een onbewoond eiland voor de kust van Dubrovnik
 Sveti Andrija (Rovinj), een eiland voor de kust van Rovinj 
 Sveti Andrija (Vis), een onbewoond eiland bij het Kroatische eiland Vis